Rock the World – album dei Third World del 1981
 Rock the World – album dei Kick Axe del 1986
 Rock the World – album dei Five Star del 1988
 Rock the World – traccia dell'album Power Metal dei Pantera del 1988
 Rock the World – DVD degli Europe del 2004